Gilette ist:

der Name eines topografischen Orts:

 einer Gemeinde in Frankreich, siehe Gilette

und ist der Familienname folgender Person:

 John M. Gilette (1866–1949), US-amerikanischer Theologe und Soziologe

Siehe auch:

 Gillette
 Gillett
 Gillet